Labböle kan syfta på:

 Labböle, Pyttis – del av Mogenpörts by i Pyttis kommun Södra Finlands län
 Labböle, Kimito – en by i Kimito kommun, Åboland